Osoby o nazwisku Klimaszewski:
 Andrzej Klimaszewski – polski lekkoatleta
 Andrzej Aleksander Klimaszewski – polski kajakarz, olimpijczyk
 Bernard Klimaszewski – dyrektor fabryki, major powstania styczniowego
 Bronisław Klimaszewski – pilot, menedżer, dyplomata
 Franciszek Ksawery Klimaszewski – polski duchowny katolicki, administrator diecezji saratowskiej
 Jan Klimaszewski – major Bezpieczeństwa Publicznego
 Jan Klimaszewski – entomolog (koleopterolog)
 Mieczysław Klimaszewski – polski geograf i geomorfolog
 Ryszard Klimaszewski – sierżant podchorąży, powstaniec warszawski 
 Sędzimir Klimaszewski – polski zoolog
zobacz też:
 Klimaszewska
 Klimaszewnica

Polskie nazwiska